NCAA Division I 2007 – torneo di pallavolo femminile
 NCAA Division I 2007 – torneo di pallavolo maschile